

Geografia
 Antinoe – altro nome di Antinopoli, antica città dell'Egitto, presso l'odierna Shekh Abade
 Arcidiocesi di Antinoe – sede soppressa e sede titolare della Chiesa cattolica

Mitologia greca
 Antinoe – figlia di Cefeo, rifondatrice di Mantinea
 Antinoe – figlia di Pelia
 Antinoe – moglie di Licurgo e madre di Epoco e Anceo il piccolo

Onomastica
 Antinoe – forma femminile del nome proprio di persona Antinoo

Zoologia
 Antinoe – genere di anellidi della classe dei Polychaeta